La saison 2008-2009 de Division 1 est la  du Championnat de Roumanie de football. 
Lors de cette saison, CFR 1907 Cluj va tenter de conserver son titre de champion de Roumanie face aux 17 meilleurs clubs roumains lors d'une série de matchs aller-retour se déroulant sur toute la saison.
La Coupe Intertoto ayant vu sa dernière édition en 2008, seules cinq places sont qualificatives pour les compétitions européennes, la dernière place étant celles du vainqueur de la coupe de Roumanie.

À l'orée de sa quatre-vingt-onzième édition, la Liga I roumaine a pour la première fois un club qualifié d'office pour la Ligue des champions, il s'agit du CFR Ecomax Cluj qui va tenter de montrer que le championnat roumain mérite cette place.
Le CFR Ecomax Cluj, qui a mis fin à  de suprématie des clubs de Bucarest, se présente donc en favori pour conserver son titre lors de cette saison. Le Steaua Bucarest battu d'un petit point l'an dernier sera le principal rival dans la course au titre des transylvaines.
Mais les autres clubs bucarestois, le FC Rapid Bucarest et le Dinamo Bucarest ainsi que l'Unirea Urziceni et le Politehnica Timișoara qualifiés pour les compétitions européennes essayeront de venir titiller les deux favoris.

Qualifications en Coupe d'Europe 
À l'issue de la saison, le club placé à la première place du championnat jouera la Ligue des champions, le club deuxième participera au tour préliminaire des non-champions de cette même Ligue des champions.
Le vainqueur de la Coupe de Roumanie prendra la première place en Ligue Europa, s'il ne fait pas partie de ces deux équipes; dans le cas contraire, la place reviendra au troisième du championnat. 
Les trois autres places en Ligue Europa reviendront aux meilleures équipes du championnat non qualifiées : soit le troisième, quatrième et cinquième, soit le quatrième, cinquième et sixième si le vainqueur de la Coupe est dans les cinq premiers.

Les  participantes

Compétition

Classement 
Le classement est construit sur le barème de points classique (victoire à , match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués, puis la différence de buts particulières et enfin si la qualification ou relégation est en jeu, les deux équipes joueront une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left|

|}

 Le club du FC Arges Pitesti est relégué en deuxième division pour cause de corruption d'arbitres. Par conséquent, le  du classement, CS Gaz Metan Medias est repêché et pourra participer à la prochaine saison de Liga I.

Résultats

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Roumanie
Championnat de Roumanie de football
2008 en Roumanie
2009 en Roumanie